John Loder puede referirse a:

John Loder (1946–2005), ingeniero de sonido inglés, productor discográfico y fundador de los Estudios Southern.
John Loder (1898–1988), actor británico.